La Flèche oder Laflèche steht für:

Geographische Objekte in Frankreich
 La Flèche, Gemeinde im Kanton La Flèche, Arrondissement La Flèche, Département Sarthe, Region Pays de la Loire
 Arrondissement La Flèche, Arrondissement im Département Sarthe, Region Pays de la Loire
 Kanton La Flèche, Kanton im Arrondissement La Flèche, Département Sarthe, Region Pays de la Loire

Weiteres
 La Flèche (Automarke), französische Automarke
 La Flèche Brabançonne, Radrennen in Brabant, Belgien, siehe Pfeil von Brabant
 La Flèche (Huhn), französisches Rassehaushuhn
 La Flèche Wallonne, Radrennen im wallonischen Teil Belgiens

Namensträger
 David Laflèche (* 1972), kanadischer Gitarrist, Singer-Songwriter und Musikproduzent
 François-Joseph Laflèche (1879–1945), kanadischer Mediziner und Politiker 
 Léo Richer LaFlèche (1888–1956), kanadischer General, Beamter, Diplomat und Politiker 
 Louis-François Laflèche (1818–1898), kanadischer Bischof 

Siehe auch:
 Flèche
 La Fleche (Pferd) (1889–1916), britisches Rennpferd und Zuchtstute
 Lafleche (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada